

Religione 
Voto – giuramento religioso

Lingue e geografia 
Voto – il votico, una lingua uralica
Voti – popolo baltofinnico
Voto – comune spagnolo

Altro 
Voto – la scelta espressa in un'elezione per scegliere persone per un incarico
Voto – esprimere una scelta in un organo politico o decisionale, come ad esempio un'assemblea parlamentare
Voto (Das Gelübde) – film del 1921 diretto da Rudolf Biebrach
Voto – valutazione nella scuola e in contesti analoghi

Altri progetti